Aldo Olschki – editore italiano
 Leo S. Olschki Editore – casa editrice fiorentina fondata dall'omonimo editore e libraio
 Leo S. Olschki – editore e libraio di origine prussiana naturalizzato italiano
 Leonardo Olschki – filologo italo-tedesco naturalizzato statunitense
 Marcella Olschki – scrittrice e giornalista italiana